C15 (Namibië), een weg in Namibië
 Citroën C15, een auto
 Een molecuul met vijftien koolstofatomen, zie Lijst van brutoformules C15